Sèrra  o Serres-Sainte-Marie  és un municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó d'Artés de Biarn